Smoke N Mirrors — дебютний альбом легенди хіп-хоп-музики, із легендарної хіп-хоп-групи Cypress Hill B-Real. Дата виходу — 24 лютого 2009, на Duck Down Records.

Трек лист 

Альбоми Duck Down Records